Ду́ев () — фамилия различных народов.

 Ума Дуев (1809–1878) — чеченский полководец Кавказской войны. Наиб и мудир Имамата. Один из руководителей восстаний в Чечне и Дагестане.
 Вениамин Дуев (1931–2009) — советский деятель. Заслуженный металлург РСФСР, Народный депутат РСФСР.

Описание 
В чеченском случае производное от слова «дуй» — клятва, что могло отражать особенности характера в силе убеждения. В славянском варианте, возможно, связано с профессиональным наименованием. От русского «дуть» или украинского «дуйнути».

См. Также 
 Дуи

Источники 

 Происхождение и значение фамилии Дуев

Фамилии
Чеченские фамилии
Русские фамилии
Украинские фамилии